Le col du Pertuis peut faire référence à :
 Le col du Pertuis () situé en Haute-Loire en France ;
 Le col du Pertuis () situé entre l'Isère et la Haute-Savoie en France ;
 Le col de Pierre Pertuis () situé dans le massif du Jura en Suisse.